Tunis се може односити на:
 Тунис, држава
 Тунис (град), главни и највећи град државе Тунис
 Језеро Тунис
 Залив Тунис
 6362 Тунис, астероид